— мангака, входящая в «Постсоюз 24 года». Дебютировала на профессиональном поприще в 1975 году с мангой , выходившей в журнале для девушек Hana to Yume. По большей части рисует короткие истории.

В конце 1970-х и 1980-х годов рисовала додзинси в жанре «яой», придумав этот термин вместе с Акико Хацу. Одна из её додзинси, Loveri, была в числе первых работ, которые описывали как «яойные». Её наиболее известные произведения — Jikan wo Warerani, Yamiyo no Hon и Basil Shi no Yuuga na Seikatsu («Элегантная жизнь господина Безила») о жизни британского аристократа в XIX веке. За эту мангу Саката получила Гран-при фестиваля Japan Media Arts в 1997 году. Типичные сюжеты в работах Сакаты — традиционные японские сказки о призраках, научная фантастика, мистика, история европейских стран и Китая.

Список работ 

 Basil-shi no Yuuga na Seikatsu ()
 Bel Diabolica (), 2009
 Hedatari  (), 2011
 Issoppu Hentousen () 
 Miles Kyou Monogatari (), 1987
 Orange to Lemon (), 2011
 Raian no Musume (), 2010
 Taputapu Diary () 
 Teka Teka Island (), 1997
 Tenkafun (), 1986
 Umi ni Ikanai ka ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт